Виталий Иванович Лазо (род. 24 мая 1973, Петропавловск-Камчатский, СССР) — российский альпинист-высотник, ски-альпинист, фрирайдер, высотный экстрим-оператор, пилот дрона, «Снежный барс».

Биография 

Знакомство с горами у Виталия началось с детства. Его отец много ходил в горы, но не брал с собой сына. В 12-летнем возрасте мечта Виталия сбылась и отец впервые сводил на Авачинский вулкан. Это восхождение повлияло на дальнейшую судьбу юноши. В 1988 году из объявления в газете узнал о наборе альпклуб «Кутх», куда и пошёл Виталий.

В 1996 году окончил Камчатский государственный технический университет (бывш. КГАРФ, ПКВИМУ).

В 2003 году окончил ДВГТУ (ПКФ).

В 2004 году окончил Open University.

Достижения 
 С 2014 года обладатель жетона Снежный барс под № 610, после восхождения на пики Ленина ( м), Корженевской ( м), Коммунизма ( м), Хан-Тенгри ( м), Победы ( м).
 Первовосходитель Горы Ломоносова в Антарктиде, Земля Королевы Мод.
 Организатор и руководитель более 30 экспедиций на высоты, превышающие 7000 м.
 Вместе с Антоном Пуговкиным получил премию «Хрустальный пик».
 Автор и руководитель экстремального международного проекта «Фрирайд в зоне смерти».

Проект «Фрирайд в зоне смерти» 
Идея проекта заключается в восхождении на высочайшие точки планеты и спуске на горных лыжах. Подъем осуществляется в альпийском стиле, без дополнительного кислорода и без помощи носильщиков. Все этапы восхождения и спуска запечатлеваются на профессиональную съемочную аппаратуру, затем из этих материалов монтируются документальные фильмы, не имеющие аналогов. Некоммерческий проект направлен на мотивацию людей для походов в горы и показывает как вести себя в горах.

В рамках проекта вышли документальный фильмы:
 . Подъем и спуск на лыжах без кислорода с Манаслу (8156 м, Непал) в 2017 году. Участники: Виталий Лазо, Антон Пуговкин.
 . Экспедиции без кислорода на пик Аннапурна (8191 м, Непал) в 2018 году. Из-за сильнейших снегопадов и крайне лавиноопасной ситуации восхождение пришлось прервать на высоте 6600 м. Участники: Виталий Лазо, Антон Пуговкин.
 . Восхождение без кислорода и спуск на лыжах с пика горы Нанга-Парбат (8123 м, Пакистан) в 2019 году. Участники: Виталий Лазо, Антон Пуговкин, Кала Чименти (Италия). Этот фильм вошел в шорт-лист проходящего в Италии международного фестиваля «Prisma Independent Film Awards» и стал победителем в номинации «Лучший документальный фильм» на фестивале «Orobie Film Festival».

Значимые экспедиции и восхождения 
 2009 год — Аннапурна Южная, 7219 м, Непал. Попытка первопрохода. Вершина не достигнута из-за неблагоприятных метеоусловий.
 2010 год — Аконкагуа, 6962 м, Аргентина. Восхождение по классическому маршруту в составе коммерческой группы.
 2011 год — Мак-Кинли (Денали), 6190 м, Аляска. Восхождение по маршруту West Bartress. В качестве руководителя.
 2011 год — Мак-Кинли (Денали), 6190 м, Аляска. Попытка восхождения по маршруту West Rib. Максимальная отметка 5400 м. Руководитель.
 2012 год — пик Ленина (Ибн-Сины), 7135 м, Таджикистан. Восхождение по классическому маршруту, через г. Раздельная, 5А к.т. Руководитель.
 2012 год — пик Корженевской, 7105 м, Таджикистан. Восхождение по классическому маршруту, 5А к.т. Руководитель. Восхождение совершено в альпийском стиле.
 2012 год — пик Коммунизма (Сомони), 7439 м, Таджикистан. Восхождение по маршруту Бородкина, 5А к.т. Руководитель. Восхождение совершено в альпийском стиле.
 2013 год — пик Хан Тенгри, 7010 м, Киргизия. Соло восхождение по классическому маршруту, 5А к.т.
 2013 год — пик Победы, 7439 м, Киргизия. Восхождение по классическому маршруту, через Важа Пшавела. Вершина не достигнута, максимальная высота 6900 м.
 2014 год — пик Ленина (Ибн-Сины), 7135 м, Таджикистан. Восхождение по классическому маршруту. Вершина не достигнута из-за неблагоприятных метеорологических условий. Спуск на лыжах с отметки 6600 м. Руководитель.
 2014 год — пик Победы, 7439 м, Киргизия. Восхождение по маршруту В. Абалакова, 6А к.т., руководитель. Восхождение совершено в альпийском стиле. Спуск на лыжах с 5800 м.
 2016 год — участник в Первой Российской Метеоритной Антарктической Экспедиции.
 2017 год — Манаслу, 8163 м, Непал. Без использования кислородного оборудования, спуск на лыжах с вершины. Руководитель.
 2018 год — Аннапурна, 8109 м, Непал. Без использования кислородного оборудования, вершина не достигнута из-за крайне лавиноопасной обстановки. Руководитель.
 2019 год — Нанга-Парбат, 8126 м, Пакистан. Без использования кислородного оборудования, спуск на лыжах. Руководитель. 2-е место в чемпионате России (высотный класс).

Увлечения и хобби 
 Стрельба из лука
 Дайвинг (сертификат Dive Master PADI)
 Лыжные гонки
 Дзюдо
 Эндуро (мото)
 Горные лыжи
 Классическая гитара
 Английский, испанский, японский языки
 Кинематограф, документальная киносъемка
 Альпинизм, ски-альпинизм.

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта «Фрирайд в зоне смерти»

Альпинисты России
Альпинисты по алфавиту